Let Her Cry (Hootie & the Blowfish) - single van Hootie & the Blowfish
 Let Her Cry (film) - Sri Lankaanse film uit 2016